Abbacadabra steht für:

 Abbacadabra (Musical), französisches Kindermusical von 1983
 Abbacadabra (Band), britische Popband